Гласные заднего ряда — гласные, образующиеся в задней части ротовой полости. В русском языке это гласные о (в двух вариантах произношений — как  и , то есть, соответственно, как о в слове мост и мосты) и у.
Иногда называются «тёмными гласными» (), поскольку они воспринимаются «темнее», чем гласные переднего ряда.

Список гласных заднего ряда согласно МФА 

 Неогублённый гласный заднего ряда верхнего подъёма 
 Огублённый гласный заднего ряда верхнего подъёма 
 Неогублённый гласный заднего ряда средне-верхнего подъёма 
 Огублённый гласный заднего ряда средне-верхнего подъёма 
 Неогублённый гласный заднего ряда средне-нижнего подъёма 
 Огублённый гласный заднего ряда средне-нижнего подъёма 
 Неогублённый гласный заднего ряда нижнего подъёма 
 Огублённый гласный заднего ряда нижнего подъёма

Примечания